49-й Каннский фестиваль проходил с 9 по 20 мая 1996 года. Председателем жюри был американский кинорежиссёр Фрэнсис Форд Коппола. Участие в конкурсе принимало 22 полнометражных картины и 12 короткометражных. В программе «Особый взгляд» номинировалось 25 фильмов, а вне конкурса проходило 7 картин. В программе 35-й «Международной недели кинокритики» было показано 7 художественных фильмов и 7 короткометражных, а в секции «Две недели режиссёров» — 24 полнометражных и 4 короткометражных кинокартины. Участие в основной части фестиваля принимали работы режиссёров из 31 страны, для освещения событий 49-го кинофестиваля в Каннах было аккредитовано 3325 журналистов, представителей 71 страны, всего к отбору было представлено 28 672 киноработы из 90 стран.

Фестиваль открылся показом французского фильма «Насмешка».

Жюри

Основной конкурс 
 Фрэнсис Форд Коппола, режиссёр, сценарист, продюсер () — председатель
 Натали Бай, актриса ()
 Грета Скакки, актриса ()
 Михаэль Балльхаус, оператор ()
 Генри Чепьер, продюсер, телеведущий, кинокритик, журналист ()
 Атом Эгоян, режиссёр, сценарист, продюсер, актёр, монтажёр ()
 Эйко Исиока, дизайнер, художник кино ()
 Кшиштоф Пьесевич, сценарист ()
 Антонио Табукки, писатель ()
 Чан Ань Хунг, режиссёр, сценарист ()

Золотая камера 
 Даниэль Шмид, режиссёр театра и кино () — сопредседатель жюри
 Франсуаза Фабиан, актриса () — сопредседатель жюри
 Антуан Симкине, продюсер ()
 Джан Люка Фаринелли, кинолюбитель ()
 Ramón Font, режиссёр, продюсер, сценарист ()
 Sandrine Gady, каннский кинолюбитель ()

Фильмы — участники фестиваля

Основная программа

Вне конкурса

«Особый взгляд»

Короткометражные фильмы

Параллельные мероприятия

Международная неделя кинокритики

Полнометражные фильмы

Короткометражные фильмы

Две недели режиссёров

Полнометражные фильмы

Короткометражные фильмы

Награды

Основной конкурс 
 «Золотая пальмовая ветвь» — «Тайны и ложь», реж. Майк Ли (, )
 Гран-при — «Рассекая волны», реж. Ларс фон Триер (, , , , , )
 Лучший режиссёр — Джоэл и Итан Коэны за «Фарго» (, )
 Лучший сценарий — Ален Ле Анри, Жак Одиар за «Никому не известный герой» ()
 Лучшая актриса — Бренда Блетин за «Тайны и ложь» ()
 Лучший актёр — Даниель Отой и Паскаль Дюкенн за «День восьмой» (, , )
 Особый Приз жюри — «Автокатастрофа», реж. Дэвид Кроненберг (, )

 Экуменическое жюри 
 Приз экуменического (христианского) жюри — «Тайны и ложь», реж. Майк Ли (, )
 Специальное упоминание — «Вдаль уплывают облака», реж. Аки Каурисмяки ()

Примечания 

Каннский кинофестиваль
Май 1996 года
Кинофестивали 1996 года
1996 год во Франции